Corlătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corlătești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Corlătești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova